Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в итальянском Антхольц-Антерсельва (18 января — 24 января 2021 года).

Таблица призовых мест

Расписание соревнований

Результаты

Женская индивидуальная гонка

Мужская индивидуальная гонка

Женский масс-старт

Мужская эстафета

Женская эстафета

Мужской масс-старт 

7-й этап